Преснухин — русская фамилия; имеет женскую форму Преснухина.
 Преснухин, Вячеслав Валерьевич (род. 1966) — российский военачальник, полковник ракетных войск стратегического назначения, военный педагог.
 Преснухин, Леонид Николаевич (1918—2007) — советский и российский учёный и конструктор, член-корреспондент АН СССР и РАН.